Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 52 dans le monde.

 Route fédérale 52 en Allemagne
 U.S. Route 52 aux États-Unis
 California State Route 52 aux États-Unis 
 Route européenne 52
 Route principale 52 en Finlande
  dans certains départements, en France
 Route 52 en Islande
 Puerto Rico Highway 52 à Porto Rico
 Route régionale 52 en Tunisie
  dans certains pays